Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1995 avgjordes mellan den 16–26 augusti i Franska Polynesien. Turneringen vanns av värdnationen  före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen
1995
Södra Stillahavsspelen 1995